Le terme Assup peut se référer à :

Toponymes

Rivière Assup, un affluent de la rivière Mégiscane, coulant dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Autres

ASSUP: acronyme de l’organisme "Association Swiss Stand Up Paddle"
Assup Fos Sur Mer  Club de tennis de table à Fos-sur-Mer